80x86 steht für:
 80x86-Architektur, alternative Schreibweise für x86-Architektur
 80x86-Prozessor, alternative Schreibweise für x86-Prozessor